

Pessoas 
Carlos Gomes (1836–1896) — compositor de ópera brasileiro
Carlos Gomes de Oliveira (1894–1997) — advogado, jornalista e político brasileiro
Carlos Gomes da Silva (n. 1972) — pastor, radialista e político brasileiro
Carlos Gomes Júnior (n. 1949) — político da Guiné-Bissau

Brasil
Carlos Gomes (Rio Grande do Sul) — município
Estação Carlos Gomes — estação ferroviária em Campinas, São Paulo

Escolas de música 
Instituto Estadual Carlos Gomes — em Belém
Conservatório Carlos Gomes (Campinas)

Desambiguações de antropônimos